Tapaninen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur finlandais de football
 (1875-1952), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois